Daoud ou Dawoud  (en arabe , Dāwūd) est un prénom arabe, traduction de l'hébreu  ou DWD, qui donne en français David et signifie « bien-aimé ».

Patronyme
Daoud, personnage biblique repris par le Coran et considéré comme roi-prophète, faisant partie des prophètes de l'islam ;
  au 
 Askia Daoud, dirigeant de l'Empire songhaï de 1549 à 1582 ;
 Mohamed Ben Daoud dit colonel Ben Daoud (1837-1912), militaire algérien ;
 
  Mohammed Daoud Khan (1909-1978), premier président de la République d’Afghanistan de 1973 à 1978 ;
 Ignace Moussa I  Daoud (1930-), patriarche de l'Église catholique syriaque ;
 Mohammed Daoud Odeh dit Abou Daoud (1937-2010), leader du commando Septembre noir lors des Jeux olympiques d'été de 1972 ;
 Zakya Daoud (1937-), journaliste et écrivaine marocaine ;
 Halima Daoud (1946-), actrice tunisienne ;
 Adnan Daoud (19**-) , général libanais ;
 David Daoud (1970-), artiste peintre français d'origine libanaise ;
 Bouabdellah Daoud (1978-), joueur de football ;
 Anissa Daoud (1971-), actrice tunisienne ;
 Farid Daoud (1989- ) est un footballeur algérien. 
 Kamel Daoud (militant), médecin algérien, LADHH 
 Kamel Daoud (écrivain), (1970-), journaliste et écrivain algérien
 Omar Daoud (1983-2018), footballeur international libyen

Tribus
 Ouled Daoud, tribu berbère chaouia d'Algérie ;
 Oulad Daoud, tribu berbère rifaine, au nord du Maroc, région de Métalsa (Midar), depuis 930 ans, (voir aussi Ouled ichou ou encore Ouled reho).

Prénom
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement :
Daoud (et ses variantes)

Toponyme
 Maroc
 Aït Daoud, ville du Maroc ;
 Oulad Sidi Ben Daoud, ville du Maroc ;
 Ouled Daoud, région du nord-est du Maroc ;
 Algérie
 Aït Daoud, village de Kabylie  en Algérie ;
 Aït Daoud, village la wilaya de Tizi Ouzou en Algérie ;
 Ben Daoud, commune de la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj en Algérie ;
 Sidi Daoud, commune  de la wilaya de Boumerdès  en Algérie ;
 Tunisie
 Sidi Daoud, ville de Tunisie ;
Parc éolien de Sidi Daoud ;
 autre
 Tanambao Daoud, kaominina de Madagascar.

Dans la culture populaire
 Dans le monde de Faucongris, conçu pour le jeu de rôle Donjons & Dragons, Daoud est un héros divin associé aux vertus d'Humilité, de Clarté et d'Immédiateté.

Voir aussi
Ibn Dawoud (868-909)
Prénom masculin
Homonymie de patronyme